Орфей — давньогрецький співець і поет.
 «Орфей» — опера Клаудіо Монтеверді
 «Орфей та Еврідіка» — опера Крістофа Віллібальда Ґлюка у трьох діях, написана на лібрето Раньєрі де Кальцабіджі.
 «Орфей» — львівський ансамбль, чоловічий вокальний октет.
 «Орфей» — французький кінофільм 1950 року режисера Жана Кокто.